Der Kanton Sainte-Maure-de-Touraine ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Chinon und Tours, im Département Indre-et-Loire und in der Region Centre-Val de Loire; sein Hauptort ist Sainte-Maure-de-Touraine.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 43 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung der französischen Kantone im Jahr 2015 gehörten dem Kanton die zwölf Gemeinden Antogny-le-Tillac, Maillé, Marcilly-sur-Vienne, Neuil, Nouâtre, Noyant-de-Touraine, Ports, Pouzay, Pussigny, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Saint-Épain und Sainte-Maure-de-Touraine. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 238,29 km2. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 3720.

Saintemauredetouraine